

Cinema 
 Il fiume (The River) – film del 1929 diretto da Frank Borzage
 Il fiume (The River) – film del 1951 diretto da Jean Renoir
 Il fiume (Héliú) – film del 1997 diretto da Tsai Ming-liang

Musica 
 Il fiume – album del 1986 di Garbo
 Il fiume – singolo del 1986 di Garbo
 Il fiume – album del 1996 de Le Orme

Altro 
 Il fiume (The River) – racconto di Flannery O'Connor del 1953
 To Potami ("Il Fiume") – partito politico greco